Christophe-Philippe Oberkampf – francuski przemysłowiec pochodzenia niemieckiego
 Oberkampf – stacja metra w Paryżu
 Oberkampf – ulica w Paryżu